Spitalweiher ist ein Gewässername:

 Spitalweiher (Bambergen), See im Lauf des Hühnerbachs (zum Nussbach) bei Bambergen, Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Spitalweiher (Stödtlen), See bei Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Spitalweiher (Wört), See im Lauf des Spitalbachs (zur Rotach) bei Spitalhof, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Spitalweiher (Allersberg), See in Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Spitalweiher (Baunach), See neben der Lauter (zur Baunach) vor Baunach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Spitalweiher (Sulzbach-Rosenberg), See nahe dem Polizeikaserne der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Spitalweiher (Walderbach), See im Lauf des Spitalweiherbacha (zum Regen) bei Walderbach, Landkreis Chema, Bayern